

Personnalités

Prénom 
 
 Rima Wakarua (° 1976), un joueur de rugby néo-zélandais ;
 , héroïne du roman  de William Henry Hudson paru en 1904, reprise par DC Comics dans la série  en 1974–1975 et dans diverses séries postérieures.

Patronyme 
 Marco Rima, comédien, acteur suisse

Lieux 

 La Rima, une rivière du Nigeria.
 Rima-Gouria, une commune rurale située dans le département de Kalsaka au Burkina Faso
 Rima-Mossi, une commune rurale située dans le département de Kalsaka au Burkina Faso
 Rima San Giuseppe, une commune italienne du Piémont.

Abréviations 
RIMa est l’abréviation courante des régiments d’infanterie de marine en France.

Autres 
 Une  (pluriel : ) est un poème épique islandais, en vers allitératifs.
 Une rima peut aussi désigner une crevasse lunaire, encore appelée rille ; dans ce cas, le pluriel est rimae : Rimae Sirsalis.

Voir aussi 
Ces articles ont un nom légèrement différent :
 Tell Rimah, un site archéologique de la Mésopotamie antique
 RPIMa : 
Abréviation